Плавский:

 Плавский, Александр Михайлович (1807—1884) — сенатор, участник работ по проведению судебной реформы 1860-х годов.
 Плавский, Иосиф Иосифович (1935—2001) — белорусский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Плавский район